Верующий — последователь веры.
 «Верующие» — роман Зои Хеллер.
 «Верующие» — документальный фильм о религии, режиссёр Ларри Чарльз.

См. также 
 Верую